Kerak (erőd), középkori erőd a Szentföldön 
 Kerak (egyház), Keresztény Advent Közösség